Škorpijon je lahko:

 predstavnik ščipalcev (s tujko škorpijonov), enega od redov členonožcev
 Škorpijon, ozvezdje živalskega kroga
 škorpijon, nebesno znamenje
 Serket, egipčanski faraon, znan tudi kot Egipčanski škorpijon ali Kralj Škorpijon
 škorpijon (brzostrelka), brzostrelka češke izdelave
 škorpijon, oblegovalno orožje rimske vojske
 eurypterida (morski škorpijon), sorodnik pajkov iz kambrija

Glej tudi
 škorpijoni (razločitev)